Кова́чевич (, ) — південнослов'янське прізвище, похідне від слова ковач, kovač ().

Відомі носії:
 Аркадій Федорович Ковачевич (1919 — 2010) — радянський авіаційний воєначальник, генерал-лейтенант авіації, Герой Радянського Союзу.
 Влатко Ковачевич (1942) — хорватський шахіст.
 Душан Ковачевич (1948) — сербський драматург, режисер, художній керівник белградського театру Звездара.
 Крешимир Ковачевич (1913 — †1992) — хорватський музикознавець і музичний критик.
 Марко Ковачевич (1985) — сербський хокеїст.
 Мітя Ковачевич (1991) — словенський футболіст.
 Сабахудін Ковачевич (1986) — словенський хокеїст.
 Сава Ковачевич (1905 — †1943) — югославський партизан, Народний герой Югославії.
 Ковачевич Станіслав Володимирович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Фердо Ковачевич (1870 — †1927) — хорватський художник.
 Фердинанд Ковачевич (1838 — †1913) — хорватський електротехнік, фахівець в області електротелеграфії, винахідник.

Див. також

Примітки 

Сербські прізвища
Чорногорські прізвища
Боснійські прізвища
Хорватські прізвища
Словенські прізвища